Sikorski – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 26 051 osób. Zobacz też: Sikorscy – polskie rody szlacheckie.
 Układ Sikorski-Majski
 (10090) Sikorsky – planetoida
 Sikorsky – producent śmigłowców
 Sikorsky CH-53E Super Stallion, R-4, SH-3 Sea King, UH-60 Black Hawk – śmigłowce

Osoby o nazwisku Sikorski 
 Adam Sikorski (ur. 1948) – historyk, dziennikarz
 Bogdan Sikorski (1920–1988) – biskup diecezji płockiej
 Bolesław Sikorski (ujednoznacznienie)
 Bronisław Sikorski (ujednoznacznienie)
 Franciszek Sikorski (1889–1940) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Igor Sikorski (1889–1972) – konstruktor, twórca helikoptera
 Igor Sikorski (ur. 1990) – paraolimpijczyk, reprezentant Polski
 Janusz Sikorski (1950–1995) – pieśniarz (folk, szanty)
 Jerzy Sikorski (ujednoznacznienie)
 Józef Sikorski (1813–1896) – polski muzyk, krytyk muzyczny
 Józef Sikorski (1942–2012) – polski gitarzysta basowy, muzyk sesyjny, kompozytor
 Kazimierz Sikorski (ujednoznacznienie)
 Krystian Sikorski – hokeista
 Leszek Sikorski – chirurg
 Lucjan Sikorski (1886–1960) – górnośląski architekt okresu modernizmu.
 Radosław Sikorski – dziennikarz, były minister (MON), minister w rządzie Donalda Tuska (MSZ)
 Rafał Sikorski – prawnik związany z UAM w Poznaniu
 Roman Sikorski (1920–1983) – polski matematyk
 Siergiej Sikorski – radziecki polityk białoruskiego pochodzenia, dowódca partyzancki
 Wacław Sikorski – członek AK i WiN, powstaniec warszawski, więzień polityczny PRL
 Witold Sikorski – piłkarz
 Władysław Sikorski (1881–1943) – generał broni Wojska Polskiego, wódz naczelny i premier z okresu II wojny światowej
 Zenon Sikorski – żołnierz PSZ i AK, cichociemny

Przypisy